Sutina je lahko:
 Sutina, Posušje (Bosna in Hercegovina)
 Sutina, Muć (Hrvaška)